Wester steht für:

 Wester, einen deutschen Fluss
 Wester (Asbach), einen Ortsteil von Asbach im Landkreis Neuwied
 Wester, einen Ortsteil von Ladbergen
 Wester, eine Bauerschaft in der Gemeinde Everswinkel im Kreis Warendorf

Wester ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Wester (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Ellenor Bengtsson Wester (* 1996), schwedische Unihockeyspielerin
 Erwin Wester, Pseudonym von Eduard Wissmann (1824–1899), deutscher Politiker und Schriftsteller
 Fritz Wester (1880–1950), deutscher Mediziner und Politiker (Zentrum)
 Harald J. Wester (* 1958), deutscher Manager bei Fiat
 Hildegard Wester (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Horst Wester (* 1964), deutscher Basketballspieler und Politiker (Tierschutzpartei)
 Johan Wester (* 1967), schwedischer Komiker 
 John Charles Wester (* 1950), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Salt Lake City
 Julie Grundtvig Wester (* 1991), dänische Schauspielerin
 Keith A. Wester (1940–2002), US-amerikanischer Tontechniker

 Reinhard Wester (1902–1975), deutscher evangelischer Theologe
 Richard Wester (* 1956), deutscher Saxophonist und Komponist
 Roland Wester (* 1971), deutscher Physiker
 Tess Wester (* 1993), niederländische Handballspielerin
 Wilfried Wester-Ebbinghaus (1947–1993), deutscher Hochschullehrer
 Wilhelm Wester (1889–1960), deutscher Pfarrer und Widerstandskämpfer